Danger Street – film del 1928 diretto da Ralph Ince
Danger Street – film del 1947 diretto da Lew Landers